

Събития

Родени

Починали 

10413